Baiyin kan avse följande platser i Kina:

 Baiyin – stad på prefekturnivå, Gansu-provinsen
 Baiyin, Baiyin – stadsdistrikt
 Baiyin (sockenhuvudort i Kina, Gansu Sheng, lat 38,92, long 99,89) – sockenhuvudort
 Baiyin He – periodiskt vattendrag, Jilin-provinsen